

Patronyme 
 
 Achille Desurmont (1828-1898), prêtre français ;
 Claude Desurmont (1930-), clarinettiste classique français. 
 Louis Desurmont (1812-1877), personnalité politique française.